Dans le monde du manga Fullmetal Alchemist, Ishbala est le Dieu vénéré par l'ethnie d'Ishbal. La religion Ishbal est uniquement monothéiste, et proscrit absolument l'usage de l'alchimie car elle est considérée comme une œuvre du "Diable" qui perverti les créations de "Dieu".

Par le passé, l'interdit d'usage de l'alchimie n'existait pas chez les Ishbals et ceux-ci avait développé une grande connaissance de cet art alchimique par le biais de cercles de transmutation très élaborés et artistiques.

Ce nom semble proche d'Ishtar, déesse chez les Akkadiens et Babyloniens.

Fullmetal Alchemist